Vrzići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Senja, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 8 stanovnika te 6 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 8 stanovnika, isti broj stanovnika kao i na popisu 2001. godine.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Senja